L'amérindienne Pocahontas (1595-1617) a inspiré :
 Pocahontas : une légende indienne, un dessin animé de Walt Disney de 1995,
 Pocahontas 2 : Un monde nouveau, un dessin animé de Walt Disney de 1998,
 Pocahontas, nom de l'héroïne des dessins animés de Walt Disney.
 Pocahontas, un jeu vidéo tiré du dessin animé,

Son nom a été utilisé comme toponyme aux États-Unis :
 Pocahontas, une localité du comté de Randolph dans l'Arkansas,
 Pocahontas, une localité du comté de Bond dans l'Illinois,
 Pocahontas, une localité du comté de Pocahontas dans l'Iowa,
 Pocahontas, une localité du comté de Cap-Girardeau dans le Missouri,
 Pocahontas, une localité du comté de Tazewell en Virginie,
 Le comté de Pocahontas en Virginie-Occidentale,
 Pocahontas Parkway Bridge, un pont de l'État de Virginie au-dessus de la James River

Divers :
 (4487) Pocahontas, un astéroïde aréocroiseur.

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre
Homonymie de localités aux États-Unis